Il doppio maschile del Tashkent Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Julien Boutter e Dominik Hrbatý erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

David Adams e Robbie Koenig hanno battuto in finale 6–2, 7–5 Raemon Sluiter e Martin Verkerk.

Teste di serie
 David Adams /  Robbie Koenig (campioni)
n/a
 Simon Aspelin /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Denis Golovanov /  Marat Safin (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2002
ATP Tour 2002